Alex Gasperoni (Cidade de San Marino, 30 de junho de 1984) é um futebolista samarinês que atua como goleiro. Atualmente defende o Tre Penne.

Carreira em clubes
Gasperoni jogou boa parte da carreira em clubes semiprofissionais da Itália (Mezzolara, Castel San Pietro, Narnese, Tolentino, Cervia e Riccione) e também no seu país natal (San Marino Calcio, Murata e Tre Penne, onde teve 2 passagens - a mais destacada foi entre 2010 e 2019, com 163 jogos e 10 gols).

Carreira na seleção
Pela seleção de San Marino, o meia fez sua estreia pela Sereníssima em agosto de 2003, contra Liechtenstein.

Com 47 jogos disputados, é o décimo-primeiro jogador que mais disputou partidas pela seleção, empatado com o atacante Paolo Montagna.

Títulos
 Castel San Pietro
 Serie D: 1 (2003–04)
 Murata
 Campeonato Sanmarinense: 1 (2007–08)
 Copa Titano: 1 (2007–08)
 Supercopa de São Marino: 2 (2008 e 2009)
 Tre Penne
 Campeonato Sanmarinense: 2 (2011–12 e 2012–13)
 Supercopa de São Marino: 1 (2013)

Ligações externas 
 
 

Futebolistas de San Marino
Naturais de San Marino (cidade)
Futebolistas do Società Sportiva Murata